Halling Kirke har flere betydninger:

 Halling Kirke (Odder Kommune)
 Halling Kirke (Syddjurs Kommune)

Se også
 Halling Sogn